Кондырев — фамилия.

 Кондырёв, Василий Иванович (1921—1943) — Герой Советского Союза.
 Кондырев, Виктор Леонидович (род. 1939) — литератор, переводчик, педагог.
 
 Кондырев, Лев Николаевич (1910—2002) — советский поэт, автор стихов многих песен.
 Кондырев, Леонид Алексеевич (1897—1961) — советский актёр театра, режиссёр. Заслуженный артист РСФСР (1956).
 Кондырёв, Пётр Семёнович (1788—1823) — русский экономист.
 Кондырев, Пётр Сергеевич (1789 — после 1823) — профессор Казанского университета.